Первая футбольная лига Македонии 1999/2000 () — 8-й сезон чемпионата Македонии по футболу. Он начался 15 августа 1999 года и закончился 28 мая 2000 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

1999/2000
Македония
Македония
1999 год в Северной Македонии
2000 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000